Owl’s Nest ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Owl’s Nest (District of Columbia), ID-Nr. 01001365
 Owl’s Nest (New York), ID-Nr. 71000565